Warner Bros. kan verwijzen naar verschillende bedrijfsonderdelen van Warner Bros.:

Warner Bros Entertainment
Warner Bros. Entertainment
Warner Bros. Studios, Burbank, met de Warner Bros. Water Tower
Warner Bros. Studios, Leavesden
Warner Bros. Home Entertainment Group
Warner Home Video
Warner Bros. Interactive Entertainment 
Warner Bros. Games

Warner Bros. Pictures Group
Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Television Group
Warner Bros. Television
Warner Bros. Animation
Warner Bros. International Television Distribution
Warner Bros. International Television Production
Warner Bros. International Television Production Nederland

Warner Bros. Themaparken
Warner Bros. World Abu Dhabi
Warner Bros. Movie World, Gold Coast Queensland (Village Roadshow Theme Parks)
Parque Warner Madrid, (95% Parque Reunidos en 5% WarnerMedia
Warner Bros. Movie World Germany (Parques Reunidos)
Warner Bros. Jungle Habitat, (1972 - 1976)
Warner Bros. Studio Tours
Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter
Warner Bros. Studio Tour Hollywood

Warner Bros. Records
Warner Records voorheen Warner Bros. Records
Warner Music Group het fusiebedrijf van Warner Records, Elektra Records en Atlantic Records